Welsh – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Irvine Welsh – szkocki pisarz
 Kenneth Welsh – kanadyjski aktor
 Matthew Welsh – australijski pływak 
 Milton Welsh – niemiecki aktor